Příjmení Šoupal nosí více významných osobností:

 Jan Šoupal (1892–1964) – český hudební skladatel, sbormistr, dirigent a pedagog
 Jaroslav Šoupal (1960–2015) – český spisovatel
 Josef Šoupal (1903–1959) – český anarchokomunista a atentátník